Този списък показва всички населени места в Австрия с население повече от 10 000 души, от които не всички със статут на град. Първите данни са от 15 май 1991, вторите от 15 май 2001, а последните от 1 ануари 2007 взети от Националната статистика на Австрия.

Окръжните градове са дадени с удебелен шрифт, а с наклонен столицата на провинция.

Източници 

Австрия